Лепидотрихиды  — семейство насекомых из отряда щетинохвосток.

Описание 
Тело с чешуйками. Голова прогнатическая, редко гипогнатическая.

Классификация 
В семейство включают следующие роды:
 †  (эоцен, балтийский и ровенский янтари)

Примечания 

Щетинохвостки
Семейства насекомых